Двадцать третий сезон женской сборной России по футболу.

Сборная под руководством главного тренера не сумела завоевать путевку в финальную часть Мундиаля-2015 и продолжила устанавливать антирекорды:
 потерпела три крупных поражения за сезон, как и годом ранее, а за 2 года это 6 поражений с разницей мячей 2—38 (впервые);
 заняв второе место в отборе на Чемпионат мира Сборная проиграла заочный спор за право продолжить отбор сборной Украины;
 из всех сборных занявших вторые места при расчете рейтинга на право попадания в плей-офф — Россия оказалась единственной имеющей отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей.

Кубок Алгарве
Россия второй раз участвовала в розыгрыше Кубка Алгарве (наряду с выступлениями национальных команд на Олимпийских играх, Чемпионатах Мира и Европы, является одним из наиболее престижных турниров в женском футболе).

Состав сборной на турнире

Рейтинг ФИФА

⚠ С 2003 года ФИФА публикует рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Матчи

Матчи женской сборной России по футболу в 2014.

Официальные матчи

 Легенда

Игры и голы

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники
Примечания

См. также